Put Your Hands Up (If You Feel Love) е четвъртият и последен сингъл от албума Aphrodite. Сингълът е издаден дигитално първо в Япония на 29 май и включва не издаваната песен Silence и изпълнение на живо на Put Your Hands Up (If You Feel Love) от Лондон. На 3 юни е издаден, също в Европа, заедно с ремиксите му. На 7 юни е издаден на физически носител в Австралия, който включа изпълнение на живо от Лондон и ремикс на Cupid Boy.

Формати на издаване 
 Digital EP 1
 "Put Your Hands Up (If You Feel Love)" – 3:38
 "Put Your Hands Up (If You Feel Love)" (Pete Hammond Remix) – 7:54
 "Put Your Hands Up (If You Feel Love)" (Basto's Major Mayhem Edit) – 3:00
 "Put Your Hands Up (If You Feel Love)" (Live from Aphrodite/Les Folies) – 3:49
 Silence – 3:42

 Digital EP 2 / CD single
 "Put Your Hands Up (If You Feel Love)" – 3:39
 "Put Your Hands Up (If You Feel Love)" (Pete Hammond Remix – Radio Edit) – 3:35
 "Put Your Hands Up (If You Feel Love)" (Pete Hammond Remix) – 7:55
 Cupid Boy (Live From London) – 5:34
 Cupid Boy (Stereogamous Vocal Mix) – 6:59

The Remixes digital
 "Put Your Hands Up (If You Feel Love)" (Nervo Hands Up Extended Club Mix) – 6:57
 "Put Your Hands Up (If You Feel Love)" (Basto's Major Mayhem Mix) – 5:22
 "Put Your Hands Up (If You Feel Love)" (Basto's Major Mayhem Dub) – 5:50
 "Put Your Hands Up (If You Feel Love)" (Bimbo Jones Remix) – 6:02
 "Put Your Hands Up (If You Feel Love)" (Pete Hammond Remix Edit) – 4:37

Сингли от 2011 година
Песни на Кайли Миноуг